William Robbins – weteran wojny secesyjnej, osadnik na Dzikim Zachodzie
 William C. Robbins – amerykański lekkoatleta, biegacz, olimpijczyk
 William D. Robbins – burmistrz Toronto
 William M. Robbins – amerykański polityk, kongresmen
 William Robbins – angielski aktor

Zobacz też 
 William Robins